

Miejscowości w USA 
 Kendrick – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Latah
 Kendrick – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Lincoln

Gminy w USA 
 Kendrick (ang. Kendrick Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Greene

Osoby 
 Kendrick Lamar – amerykański raper
 Kendrick Perkins – amerykański koszykarz występujący w Oklahoma City Thunder
 Robert Kendrick – amerykański tenisista